Алексей Алёхин: Алёхин, Алексей Давидович (род. 1949) — русский поэт, критик и эссеист, редактор.
 Алёхин, Алексей Петрович (1930—2018) — советский и российский юрист, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации.